Debet steht für:
 Debet, kaufmännisch die Forderungs- bzw. Sollseite eines Kontos

Den Namen Debet tragen:
 Anne Debet  (* 1970), eine französische Datenschutzexpertin
 Michel Debet (* 1944), französischer Politiker